KIO est un sigle qui peut désigner :
 KIO (KDE Input/Output), un composant de KDE, un projet de logiciel libre.

Kio peut désigner :
 kio, le symbole du kibioctet valant  (2) octets ;
 Kiō, un des tournois majeurs du shogi professionnel.